Antoine Pitrot – ballerino e coreografo francese
 Jean-Baptiste Pitrot – ballerino e coreografo francese